Diese Liste der Nummer eins-Hits basiert auf den offiziellen HRtop40 (Airplaycharts) der Hrvatska diskografska udruga (HDU).

Singles

Alben

Weblinks 
 HRtop40 aktuell (mit Archiv)
 TOP 40 DOMAĆIH / TOP 40 STRANIH (Albumcharts)